Ремизова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Ремизова, Александра Исааковна (1903—1989) — советская актриса, театральный режиссёр, педагог.
  Топоним 
 Ремизова — деревня в Качугском районе Иркутской области России.